Hartville può riferirsi ad alcune località degli Stati Uniti:

Hartville (Missouri)
Hartville (Ohio)
Hartville (Wyoming)